LUCIFER, de son nom complet le , soit en français « Installation spectroscopique proche infrarouge du Grand Télescope binoculaire avec caméra et unité intégrale de champ pour la recherche extragalactique », est un instrument utilisé en astronomie sur le télescope appelé Large Binocular Telescope. L'ensemble fait partie de l'Observatoire international du Mont Graham, construit en 1989. Il est situé sur le Mont Graham, dans le sud-est de l'Arizona aux États-Unis.

Généralités 
LUCIFER a été mis en service au début  2011 après 10 années de développement et de test. Le sigle correspond à « Instrument pour le Télescope à Large Binoculaire, spectroscopique proche de l'infrarouge avec Caméra et unité intégrale de champs pour la recherche extragalactique » : il s'agit d'une caméra couplée à un spectrographe qui viennent compléter le télescope. Ce télescope est considéré comme l'un des télescope les plus puissants au monde. 

La caméra LUCIFER est reliée au miroir du télescope. Ce télescope a deux miroirs (voir photo ci-dessous) : il existe donc deux LUCIFER (un par miroir).

L'intérêt de LUCIFER est qu'il s'agit d'un instrument très flexible (choix des caméras et des bandes spectrales) qui combine un grand champ de vision avec la très haute résolution. Le système dispose de trois caméras interchangeables pour l'imagerie et la spectroscopie en différentes résolutions et en fonction des besoins d'observation. Le système est dans un environnement cryogénisé ; il permet de faire des observations de la galaxie et des galaxies situées à l'extérieur. Cela permet de comprendre la formation des étoiles et des planètes. Lucifer est monté au point focal des deux miroirs géants de 8,4 mètres de diamètre du télescope (LBT). Chaque instrument est refroidi à -200 degrés Celsius afin de pouvoir observer dans la gamme de longueur d’onde proche de l'infrarouge. 
Richard Green, directeur du Télescope Lucifer et  professeur d’astronomie à l’Observatoire Steward de l’Université de l’Arizona déclare : .

Caractéristiques techniques 
LUCIFER opère dans la bande spectrale de 0,9 - 2,5 µ. La caméra de type 4 mégapixels (2048 x 2048) Hawaii2, couvre un champ de vision de 4×4 minutes d’arc. L'instrument destiné à l'imagerie se compose de trois caméras numériques : l’imagerie directe, la spectroscopie longue fente et la spectroscopie multi-objets. Deux d’entre elles sont optimisées pour les conditions d’observation limitées tandis que la troisième caméra est prévue pour les cas de diffraction limitée : elle est couplée avec le miroir secondaire du télescope. Les caméras ont une ouverture de 1,9, 3,75 et 30 et fournissent des images à l'échelle 0,25, 0,12, et 0,015 seconde d'arc. LUCIFER opère à des températures cryogéniques et est enfermé dans une coupole de  de diamètre et 1,6 de hauteur. Sa température est abaissée à -200 °C par deux refroidisseurs en cycle fermé.

Les filtres 
LUCIFER est équipé de cinq filtres à large bande (z, J, H, K, Ks), 12 filtres moyens et à bande étroite et 
trois grilles spectroscopiques différentes à haute résolution.

Lucifer comprend 10 masques fixes et jusqu’à 22 masques interchangeables qui peuvent être utilisés pour une spectroscopie multi-objets et à longue fente (système MOS).

Conception 
Les instruments ont été construits par un consortium de cinq institutions allemandes dirigées par le Centre d’Astronomie de l’Université de Heidelberg, en collaboration avec l’Institut pour l’Astronomie Max Planck de Heidelberg, l’Institut Max Planck de la Physique Extraterrestre de Garching, l’Institut d’Astronomie de l’Université Ruhr de Bochum et l’Université des Sciences Appliquées de Mannheim.

LUCIFER résulte d'une collaboration entre la communauté astronomique italienne  (Institut National d’Astrophysique), l’Université d’Arizona, l’Université d’État d’Arizona, l’Université du Nord de l’Arizona, le LBT Beteiligungsgesellschaft d’Allemagne (Institut Max-Planck d’Astronomie de Heidelberg, Zentrum für Astronomie de L’Université Heidelberg, Institut Astrophysikalisches de Potsdam, Institut Max-Planck de la Physique Extraterrestre de Munich et l'institut Max-Planck de Radioastronomie de Bonn), l’Université d’État de l’Ohio et une Corporation de Recherches (Université d’État d’Ohio, Université Notre Dame, Université du Minnesota et l’Université de Virginie).

Le système MOS de LUCIFER 
Le MOS est un sous-système de LUCIFER qui permet d'insérer différents filtres (pour l'observation). Il comprend également une unité d'échange de filtres, située à l'intérieur du cryostat de LUCIFER.

Origine du nom 
Peu d'éléments donnent l'origine du nom de l'instrument : selon un porte-parole de l'université d'Arizona, le nom de LUCIFER signifie « Porteur de Lumière ». À l'origine, c'est l'un des noms que les Romains donnaient à l' étoile du matin (ou le porteur de lumière), autrement dit la planète Vénus.
Il est à noter que sur le même site, se trouve le télescope du Vatican (Vatican Advanced Technology Telescope) qui fait partie de l'observatoire du Vatican. Le nom de LUCIFER est probablement un sigle en rapport avec cet autre observatoire.

Controverse 
À la suite du baptême de l'instrument du BPT, diverses théories du complot sont apparues sur le réseau internet. En effet, la caméra est généralement confondue avec un télescope et souvent indiquée, à tort, comme étant la propriété du Vatican. Différentes vidéos ont été publiées sur internet, afin de conforter les théories sur les sectes sataniques au sein du Vatican

Galerie

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des plus grands télescopes
 Liste d'observatoires astronomiques

Liens externes 
  Site du LBT
  Webcam LBT
  Liste des Larges Telescopes en opération
  « LBT : premiers clichés du plus puissant télescope terrestre », Futura-sciences.
 
 Lucifer sur le site de l'institut Max Planck

Observatoire astronomique en Arizona
Télescope aux États-Unis
Comté de Graham (Arizona)